Ма́льцевская — железнодорожная платформа (ранее — станция) на территории Володарского района города Брянска. Два пути относятся к обходу Брянска, через них поезда направляются на Дятьково, Фаянсовую, Вязьму, а также на Москву. Третий и четвёртый пути — Смоленского направления, пятый — подъездной. Электрифицированы все, кроме подъездного.

Капитальный ремонт 2007 года, отремонтирован навес, платформы, освещение.

История 
С 1877 до 1920-х гг. — конечная станция узкоколейной Мальцо́вской железной дороги при её примыкании к Орловско-Витебской (позднее Риго-Орловской) железной дороге, на которой в 1891 году также была устроена платформа Мальцо́вская.

К 1929 году Мальцовская железная дорога была переведена на широкую колею и переименована в Урицкую ж. д., а станция Мальцовская некоторое время носила название Раздельная.

Примечания 

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Брянска
Появились в 1877 году в России
1877 год в Брянской области